Курейное — название населённых пунктов в России:
 Курейное — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области, в 2010 г. включена в состав Новокузнецка.
 Курейное — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.

См. также 

 Большое Курейное
 Малое Курейное